

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jesy ich 4, w tym 2 podstawowe
 Graby – przysiółek wsi Łukomin w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Graby – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle
 Graby – przysiółek wsi Złota w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Graby – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo

Wielka Brytania 
 Graby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire